Dragan Mladenović (handballer)
Dragan Mladenović (voetballer)